Alain Michel peut désigner :
 Alain Michel (1948-), un entraîneur français de football ;
 Alain Michel (1953-), un pilote français de side-car ;
 Alain Michel (1954), un historien franco-israélien ;